Manfred Meurer peut faire référence à :
  (1908–1979), un acteur allemand ;
  (1919–1944), un pilote allemand ;
 Manfred Meurer (1947–2012), un géographe et géologue allemand.